Баши́р Магоме́дович Вара́ев () — советский дзюдоист, четырёхкратный чемпион СССР, четырёхкратный чемпион Европы, обладатель Кубка мира, бронзовый призёр Олимпиады в Сеуле, заслуженный мастер спорта СССР.

Биография 
Родился 23 февраля 1964 года в Грозном. Занимался дзюдо под руководством известного тренера Феликса Куцеля.

На чемпионате мира среди юношей по дзюдо 1983 года Башир Вараев завоевал серебряную медаль в категории до 71 кг. С 1986 года начал выигрывать престижные международные турниры среди взрослых.

В 1985 году стал серебряным призёром чемпионата СССР. В 1986—1989 годах четырежды подряд становился чемпионом страны.

С 1987 по 1990 годы четыре раза подряд выигрывал чемпионат Европы. В 1987 году стал серебряным призёром чемпионата мира, а в 1988 году на Олимпийских играх смог претендовать лишь на бронзовую медаль (которую выиграл в результате чистого броска на 10-й секунде после начала схватки). В 1990 году стал чемпионом Игр доброй воли в Сиэтле. В 1989 и 1991 годах становился бронзовым призёром чемпионатов мира.

Член сборной СССР 1986—1991 годов. В 1991 году оставил большой спорт.

Спортивные результаты 
 Кубок Венгрии (1986, Будапешт);
 Кубок Мацумае (1986, Вена, Австрия);
 Кубок Мацутаро Шорики (1989, Токио, Япония);
 Кубок Чехии (Прага).

Чемпионаты СССР 
 Чемпионат СССР по дзюдо 1985 года — ;
 Чемпионат СССР по дзюдо 1986 года — ;
 Чемпионат СССР по дзюдо 1987 года — ;
 Чемпионат СССР по дзюдо 1988 года — ;
 Чемпионат СССР по дзюдо 1989 года — ;

Семья 
 Отец — Магомед;
 Мать — Амнат;
 Брат Шарип — чемпион СНГ, обладатель Кубка мира, чемпион Европы в командном зачёте, бронзовый призёр чемпионата Европы.

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (12 октября 2022) — за вклад в развитие физической культуры и популяризацию отечественного спорта

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Башир Вараев
 Чеченские дзюдоисты на Олимпийских Играх
 
 
 

Чемпионы Европы по дзюдо
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1988 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 1988 года
Дзюдоисты Чечни
Чемпионы СССР по дзюдо
Обладатели Кубка мира по дзюдо